Антополье — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Антополье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Антополье — деревня в Смолевичском районе Минской области.